Миссия (от  — отправление, посылка)

Термины 
 Миссия организации (менеджмент) — смысл существования организации.
 Христианская миссия
 Миссия (поселение)
 Дипломатическая миссия
 Космическая миссия
  — миссия в компьютерных играх
 Императорская миссия
 Миссия — общее название военной или исследовательской операции в западной культуре.

Фильмы

Периодические издания 
 «Миссия» — журнал, публикуемый в городе Челябинск.

См. также 
 Миссия «Евреи за Иисуса»
 Мессия (значения)

Примечания